Прейри (тауншип):

 Штат Арканзас
 
 
 
 
 

 Штат Иллинойс
 
 
 
 

 Штат Индиана
 
 
 
 
 
 

 Штат Айова
 
 
 
 
 
 

 Штат Канзас
 
 

 Штат Миссури
 

 Штат Небраска
 

 Штат Северная Дакота
 Прейри (тауншип, округ Ламур, Северная Дакота

 Штат Южная Дакота
 Прейри (тауншип, округ Юнион, Южная Дакота

 Штат Огайо